Кондуктор или проводник — железнодорожный служащий, сопровождающий железнодорожный состав в пути его следования. Профессия была распространена в XIX веке, с момента возникновения железнодорожного транспорта, и до середины XX века.

Разновидности кондукторов 
Под словом «кондуктор» в XIX веке подразумевалось несколько родственных, но всё же разных профессий:
 обер-кондуктор;
 старший кондуктор;
 тормозной кондуктор («тормозильщик»);
 хвостовой кондуктор;
 смазчик.

Обязанности кондуктора 
 Обер-кондуктор (главный кондуктор) должен был составлять маршрут поездки, осуществлять связь между машинистом локомотива и дежурным по станции, регулировать скорость движения. В пассажирском составе обер-кондуктор контролировал наличие свободных мест в вагонах (особенно III—IV классов) и передавал информацию о наполненности вагонов телеграфом на следующую станцию. Перед отправлением поезда главный кондуктор должен был убедиться, что поезд полностью готов к отправлению (все пассажиры заняли свои места, двери в вагонах закрыты, кондукторские бригады находятся на своих местах), после чего подавал сигнал машинисту паровоза свистком.
 Тормозной кондуктор отвечал за торможение поезда. Услышав сигнал машиниста, тормозильщик должен был начать останавливать состав, прижимая тормозные колодки к бандажу колёс с помощью рычага. Эта работа требовала огромной физической силы и выносливости. Тормозные кондукторы работали на неогороженных тормозных площадках, открытых морозу, дождю и ветру. Тормозные кондукторы участвовали в формировании состава, осуществляли сцепку вагонов.
 Хвостовой кондуктор. В случае разрыва состава на перегоне (которые были очень частыми до внедрения автосцепки) хвостовой кондуктор должен был принять меры безопасности: затормозить оторвавшуюся часть состава, зафиксировать её тормозными башмаками, вывесить соответствующую сигнализацию, положить на рельсы петарды.

В искусстве 
Профессия кондуктора упоминается в следующих песнях:
 «Сиреневый туман» — старший кондуктор задерживает отправление поезда:
 Кондуктор не спешит, 
 Кондуктор понимает,
 Что с девушкою я 
 Прощаюсь навсегда
 «Постой, паровоз…» — содержит призыв к тормозному кондуктору:
 Постой, паровоз, не стучите колёса,
 Кондуктор, нажми на тормоза!

См. также 
 Проводник (железнодорожный служащий)

Ссылки 

 Кондуктор на железной дороге: отголоски прошлого или актуальная в наши дни профессия?

Железнодорожные профессии